Cagiano de Azevedo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Cagiano de Azevedo (1797–1867), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Frascati
 Elena Cagiano de Azevedo, italienische Archäologin 
 Michelangelo Cagiano de Azevedo (1912–1981), italienischer Archäologe 
 Ottavio Cagiano de Azevedo (1845–1927), italienischer Geistlicher und Kurienkardinal
 Paola Cagiano de Azevedo, italienische Archivarin, Kuratorin und Autorin 
 Raimondo Cagiano De Azevedo (* 1942), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer